Okręty US Navy o nazwie USS "Lydonia":
 Pierwszy USS "Lydonia" (SP-700) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi USC&GS "Lydonia" (CS 302) był jednostką badawczą. W służbie United States Coast and Geodetic Survey w latach 1919-47.

Zobacz też

Lydonia